Sèvre is de naam van twee zijrivieren van de Loire:
Sèvre Nantaise
Sèvre Niortaise
De Twee Sèvres gaven hun naam aan het departement Deux-Sèvres.  

Er is ook nog een stad met de naam Sèvres, waar de Vrede van Sèvres gesloten werd.